Бэнк-стрит, :
 Бэнк-стрит (Оттава) — одна из крупнейших улиц Оттавы
 Бэнк-Стрит (стадион)